Усть-Шоноша:

 Усть-Шоноша — посёлок в Усть-Шоношском сельском поселении Вельского района Архангельской области
 Усть-Шоноша — деревня в Шоношском сельском поселении Вельского района Архангельской области